Malcolm X puede referirse a:
 Malcolm X, un orador, ministro y activista de los derechos humanos.
 Malcolm X (película), película dirigida por Spike Lee y estrenada en 1992.
 Autobiografía de Malcolm X, libro escrito por Alex Haley entre 1964 y 1965.
 Malcolm X: Make It Plain, documental en inglés, producido por Public Broadcasting Service en 2004, sobre la vida de Malcolm X.
 Malcolm X: Prince of Islam,  documental sobre la vida de Malcolm X.
 Malcolm X House Site, lugar en que Malcolm X vivió por primera vez con su familia.